Systém PPG I je taxonomický systém kapraďorostů. Byl publikován v roce 2016 skupinou vědců zvanou Pteridophyte Phylogeny Group. Jeho cílem je co nejširší respektování skutečných fylogenetických příbuzenských vztahů mezi taxony, zachovává však standardní taxonomické kategorie (ranky) zavedené Mezinárodním kódem pro nomenklaturu řas, hub a rostlin.

Vychází z předchozích systémů, které se s podobným cílem snažily navázat na obdobný projekt pro krytosemenné rostliny, jehož výstupem byly taxonomické systémy APG I až APG IV.

Na vyšších taxonech až do úrovně podčeledí bylo dosaženo vysokého konsensu, kritické ohlasy jsou však k přílišnému počtu rodů, vzniklého kvůli zamezení potenciálně parafyletických taxonů.

Systém respektuje nepřirozenost kapraďorostů a nezavádí pro ně společný taxon. Základem jsou proto dvě třídy Lycopodiopsida (plavuně) a Polypodiopsida (přesličky a kapradiny), reprezentující dvě odlišné větve fylogenetického stromu rostlin.

Fylogenetický strom 
Systém PPG I vychází z následující aktuální představy o fylogenetickém stromu kapraďorostů (do úrovně řádů):

Lycopodiopsida (plavuně) 
Do úrovně podčeledí:

Třída Lycopodiopsida  (3 řády)
Řád Isoëtales  (1 čeleď)
Čeleď Isoëtaceae  (1 rod)
Řád Lycopodiales  (1 čeleď)
Čeleď Lycopodiaceae  (16 rodů)
Podčeleď Lycopodielloideae  (4 rody)
Podčeleď Lycopodioideae  (9 rodů)
Podčeleď Huperzioideae  (3 rody)
Řád Selaginellales  (1 čeleď)
Čeleď Selaginellaceae  (1 rod)

Polypodiopsida (přesličky a kapradiny) 
Do úrovně podčeledí:

Třída Polypodiopsida  (4 podtřídy)
Podtřída Equisetidae  (1 řád)
Řád Equisetales  (1 čeleď)
Čeleď Equisetaceae  (1 rod)
Podtřída Marattiidae  (1 řád)
Řád Marattiales  (1 čeleď)
Čeleď Marattiaceae  (6 rodů)
Podtřída Ophioglossidae  (2 řády)
Řád Ophioglossales  (1 čeleď)
Čeleď Ophioglossaceae  (11 rodů)
Podčeleď Helminthostachyoideae  (1 rod)
Podčeleď Mankyuoideae  (1 rod)
Podčeleď Ophioglossoideae  (4 rody)
Podčeleď Botrychioideae  (5 rodů)
Řád Psilotales  (1 čeleď)
Čeleď Psilotaceae  (2 rody)
Podtřída Polypodiidae  (7 řádů)
Řád Cyatheales  (8 čeledi)
Čeleď Cibotiaceae  (1 rod)
Čeleď Culcitaceae  (1 rod)
Čeleď Cyatheaceae  (3 rody)
Čeleď Dicksoniaceae  (3 rody)
Čeleď Loxsomataceae  (2 rody)
Čeleď Metaxyaceae  (1 rod)
Čeleď Plagiogyriaceae  (1 rod)
Čeleď Thyrsopteridaceae  (1 rod)
Řád Gleicheniales  (3 čeledi)
Čeleď Dipteridaceae  (2 rody)
Čeleď Gleicheniaceae  (6 rodů)
Čeleď Matoniaceae  (2 rody)
Řád Hymenophyllales  (1 čeleď)
Čeleď Hymenophyllaceae  (9 rodů)
Podčeleď Hymenophylloideae  (1 rod)
Podčeleď Trichomanoideae  (8 rodů)
Řád Osmundales  (1 čeleď)
Čeleď Osmundaceae  (6 rodů)
Řád Polypodiales  (26 čeledí)
Podřád Aspleniineae  (11 čeledí)
Čeleď Aspleniaceae  (2 rody)
Čeleď Athyriaceae  (3 rody)
Čeleď Blechnaceae  (24 rodů)
Podčeleď Blechnoideae  (18 rodů)
Podčeleď Stenochlaenoideae  (3 rody)
Podčeleď Woodwardioideae  (3 rody)
Čeleď Cystopteridaceae  (3 rody)
Čeleď Desmophlebiaceae  (1 rod)
Čeleď Diplaziopsidaceae  (2 rody)
Čeleď Hemidictyaceae  (1 rod)
Čeleď Onocleaceae  (4 rody)
Čeleď Rhachidosoraceae  (1 rod)
Čeleď Thelypteridaceae  (30 rodů)
Podčeleď Phegopteridoideae  (3 rody)
Podčeleď Thelypteridoideae  (27 rodů)
Čeleď Woodsiaceae  (1 rod)
Podřád Dennstaedtiineae  (1 čeleď)
Čeleď Dennstaedtiaceae  (10 rodů)
Podřád Lindsaeineae  (3 čeledi)
Čeleď Cystodiaceae  (1 rod)
Čeleď Lindsaeaceae  (7 rodů)
Čeleď Lonchitidaceae  (1 rod)
Podřád Polypodiineae  (9 čeledí)
Čeleď Davalliaceae  (1 rod)
Čeleď Didymochlaenaceae  (1 rod)
Čeleď Dryopteridaceae  (26 rodů)
Podčeleď Elaphoglossoideae  (11 rodů)
Podčeleď Dryopteridoideae  (6 rodů)
Podčeleď Polybotryoideae  (7 rodů)
Čeleď Hypodematiaceae  (2 rody)
Čeleď Lomariopsidaceae  (4 rody)
Čeleď Nephrolepidaceae  (1 rod)
Čeleď Oleandraceae  (1 rod)
Čeleď Polypodiaceae  (65 rodů)
Podčeleď Drynarioideae  (6 rodů)
Podčeleď Grammitidoideae  (33 rodů)
Podčeleď Loxogrammoideae  (2 rody)
Podčeleď Microsoroideae  (12 rodů)
Podčeleď Platycerioideae  (2 rody)
Podčeleď Polypodioideae  (9 rodů)
Čeleď Tectariaceae  (7 rodů)
Podřád Pteridineae  (1 čeleď)
Čeleď Pteridaceae  (53 rodů)
Podčeleď Cryptogrammoideae  (3 rody)
Podčeleď Cheilanthoideae  (23 rodů)
Podčeleď Parkerioideae  (2 rody)
Podčeleď Pteridoideae  (13 rodů)
Podčeleď Vittarioideae  (12 rodů)
Podřád Saccolomatineae  (1 čeleď)
Čeleď Saccolomataceae  (1 rod)
Řád Salviniales  (2 čeledi)
Čeleď Marsileaceae  (3 rody)
Čeleď Salviniaceae  (2 rody)
Řád Schizaeales  (3 čeledi)
Čeleď Anemiaceae  (1 rod)
Čeleď Lygodiaceae  (1 rod)
Čeleď Schizaeaceae  (2 rody)

Reference 

Botanická systematika
Kapraďorosty